Епархия Финикса () — епархия Римско-Католической церкви в городе Финикс, штат Аризона, США. Епархия Финикса входит в митрополию Санта-Фе. Кафедральным собором епархии Финикса является собор святых Симона и Фаддея. В Финиксе также находится базилика Пресвятой Девы Марии. Известным объектом паломничества является Часовня Святого Креста в городе Седона.

История 
28 июня 1969 года Римский папа Павел VI издал буллу Pro Christo, которой учредил епархию Финикса, выделив её из епархий Галлапа и Тусона.

Ординарии епархии 
 епископ Edward Anthony McCarthy (25.08.1969 — 17.09.1976);
 епископ James Steven Rausch (17.01.1977 — 18.05.1981);
 епископ Thomas Joseph O’Brien (9.11.1981 — 18.06.2003);
 епископ Thomas James Olmsted (25.11.2003 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Pro Christo

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Аризоне
Финикс